Die 2. deild karla 1989 war die 35. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Meister UMF Stjarnan machte den Durchmarsch von der 3. deild karla in die 1. deild karla. Mit ihm stieg der Zweitplatzierte ÍB Vestmannaeyja auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die 1. deild karla auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1989
Fußballsaison 1989